Дуранго има више значења:
 Дуранго (држава), савезна држава Мексика
 Дуранго (Шпанија)
 Дуранго (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Дуранго (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Дуранго (Виља Корзо), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Виља Корзо
 Дуранго (Зимапан), насеље је у Мексику у савезној држави Идалго у општини Зимапан
 Дуранго (Ла Паз),  насеље је у Мексику у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у општини Ла Паз
 Дуранго (Мескитал),  насеље је у Мексику у савезној држави Дуранго у општини Мескитал
 Дуранго (Сучијате),  насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Сучијате